Gran Premi d'Itàlia de Motocròs 125cc, celebrat fins al 2003
 Gran Premi d'Itàlia de Motocròs 250cc, celebrat fins al 2003
 Gran Premi d'Itàlia de Motocròs 500cc, celebrat fins al 2003
 Gran Premi d'Itàlia de Motocròs 125, 250 i 500cc, celebrat entre 2001 i 2003
 Gran Premi d'Itàlia de MX1 i MX2, celebrat d'ençà de 2004
 Gran Premi d'Itàlia de MX3, celebrat d'ençà de 2004

Vegeu també 
 Gran Premi de San Marino de Motocròs 125cc, celebrat fins al 2000
 Gran Premi de San Marino de Motocròs 250cc, celebrat fins al 1997
 Gran Premi de San Marino de Motocròs 500cc, celebrat fins al 1992